Гражданские союзы в республике Мальта были легализованы в апреле 2014 года. Соответствующий законопроект был принят парламентом республики 14 апреля, а уже 16 апреля документ был подписан президентом страны Мари-Луизой Колейро Прекой. Кроме прочего, законопроект разрешает совместное усыновление детей. 12 июля 2017 года парламент страны принял закон, дающий право однополым парам заключать брак. Он вступил в силу 1 сентября 2017 года.

История

Гражданские союзы 
Закон о гражданских союзах () был принят парламентом республики 14 апреля 2014 года в третьем чтении. Такие союзы могут заключать однополые и разнополые пары. Закон предусматривает те же права и обязанности брака, включая право на совместное усыновление детей. Кроме того, законом предусматривается признание всех однополых браков и партнёрств, заключённых ранее за границей. Иностранные партнёры мальтийцев также получают право на проживание в стране.

Католицизм на Мальте является государственной религией. В этой стране лишь в октябре 2011 года были разрешены разводы, после того как на референдуме в мае 2011 года за право на развод высказалось более 53 % мальтийцев. До этого времени Мальта оставалась единственным европейским государством Европы, запрещающим разводы, и её граждане вынуждены были разводиться за границей. Католическая церковь также активно выступала против узаконивания гражданских партнёрств в стране.

За разрешение усыновления для однополых пар выступала находящаяся у власти Лейбористская партия. Оппозиционная ей Националистическая партия Мальты хотя и поддерживала введение института гражданских партнёрств для однополых пар, однако выступала против наделения их правом усыновления. Члены партии воздержались при голосовании по законопроекту.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат приветствовал принятие закона и выразил мнение о том, что этот закон будет способствовать превращению Мальты в либеральное европейское государство. Президент страны Мари-Луиз Колейро Прека сразу же заявила о намерении подписать принятый законопроект.

Первый гражданский союз был заключён 13 июня 2014 года. К ноябрю 2016 года в стране было зарегистрировано 153 однополых гражданских союзов. В 2018 году всего лишь 4 гражданских союза было заключено на Мальте.

Однополый брак 
21 февраля 2017 года министр по социальному диалогу, вопросам потребителей и гражданским свободам Хелена Доли сообщила, что правительство работает над законопроектом, легализующим однополые браки в стране. На следующий день Доли заявила, что Кабинету предстоит решить, будет ли законопроект внесён в парламент до следующих выборов, предварительно запланированных на 2018 год. Однако на 3 июня 2017 года были назначены досрочные выборы, что отложило вопрос на следующий законодательный срок.

После победы Лейбористской партии на парламентских выборах 3 июня 2017 года премьер-министр Джозеф Мускат объявил о намерении правительства принят закон об однополых браках в парламенте до конца лета. 23 июня Националистическая партия подтвердила своё намерение проголосовать за законопроект и внести ряд поправок на стадии комитета.

24 июня 2017 года законопроект об однополых браках () был представлен в парламенте и прошёл первое чтение. Тем не менее, ряд законодателей высказали озабоченность по поводу некоторых частей законопроекта, в частности тех, которые заменяли гендерно-специфичные термины на гендерно-нейтральные. Второе чтение началось 26 июня. В тот же день члены Демократической партии заявили о своём намерении поддержать законопроект. 5 июля законопроект прошёл второе чтение. 10 июля законопроект прошёл стадию комитета, в ходе которой Комитет по рассмотрению законопроектов отклонил все поправки, предложенные Националистической партией. 12 июля законопроект окончательно был принят в третьем чтении 66 голосами против одного. 1 августа закон был подписан президентом страны Мари-Луизой Колейро Прекой. Он вступил в силу 1 сентября 2017 года. Гражданские союзы, заключённые до вступления в силу закона об однополых браках (), могут быть преобразованы в брак в течение 5 лет с момента вступления в силу закона об однополых браках.

Примечания

Ссылки 
 AN ACT to regulate civil unions and to provide for matters connected therewith or ancillary thereto
 AN ACT to amend the Marriage Act and various other laws in connection with the introduction of marriage equality and to provide for other matters dealing with it or ancillary thereto

Мальта
Право Мальты